Kon-tiki (estátua) — estátua de Tiwanaku na Bolívia
 Expedição Kon-Tiki — nome da expedição de Thor Heyerdahl no oceano Pacífico em 1947
 Kon-Tiki (filme de 1950), filme de Thor Heyerdahl vencedor do Oscar de longa documentário 
 Kon-Tiki (filme de 2012), produção norueguesa sobre a expedição de 1947